Landi puede referirse a:

Apellido 

 Landi (apellido), apellido italiano.
 Doria-Pamphili-Landi, familia aristocrática italiana.

Biónimo 

 Uno de los nombres vulgares de Calophyllum brasiliense.

Topónimo 

 Caselle Landi (Lombardía, Italia).
 Landi Kotal (Pakistán).

Otros usos 

 Bagad Landi, grupo musical.